

Mitologia e religione 
 Genesi – spiegazione circa l'origine del mondo e le relative mitologie
 Genesi – primo libro della Torah del Tanakh ebraico e della Bibbia cristiana

Musica 
 Genesi – opera lirica di Franco Battiato del 1987
 Genesi – album di musica elettronica del Virtual Audio Project, 1996
 Genesi – album del 2020 di Gaia
 Genesi – album di autori vari del 2013

Sociologia 
Genesi – saggio di Francesco Alberoni

Televisione 
 Genesi: La creazione e il diluvio – film televisivo del 1994, diretto da Ermanno Olmi
 Genesi (Genesis) – episodio della settima stagione di Star Trek: The Next Generation

Pagine correlate 
Genesis (disambigua)

Altri progetti